Paul Verhoeven peut désigner:
 Paul Verhoeven (homme politique) (né en 1955), homme politique néerlandais
 Paul Verhoeven (1901-1975), acteur, réalisateur et scénariste allemand
 Paul Verhoeven (né en 1938), réalisateur néerlandais